Константин Юрьевич Дзюба (25 августа 1983, Смоленск) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
В 2000 году играл за смоленский «Кристалл-2» в первенстве КФК. Затем выступал за клубы второго дивизиона «Оазис» Ярцево (2001), «Спартак» Щёлково (2002), «Титан» Москва (2004), «Рубин-2» Казань (2005—2006), «Ротор» Волгоград (2007). В 2007 провёл 15 матчей, забил три гола в чемпионате Латвии за ФК «Юрмала».

На юношеском чемпионате Европы 2000 года в Израиле провёл два матча.

В 2004 году закончил Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма. Окончил магистратуру университета Бэрри (США) по специальности спортивный менеджмент, стажировался в клубе НФЛ «Майами Долфинс». В 2012 году на общественных началах работал советником по коммерческим вопросам в «Рубине». Летом 2015 по приглашению Курбана Бердыева попал в ФК «Ростов», где в конце года получил должность исполнительного директора. В феврале 2018 года по собственному желанию покинул ФК «Ростов». В 2018 году был назначен на пост исполнительного директора ФК «Рубин», заменив на этой должности Александра Айбатова.

Примечания

Ссылки 
 
  Исполнительным директором ФК «Ростов» назначен Константин Дзюба 

Футболисты России
Игроки ФК «Оазис»
Игроки ФК «Спартак» Щёлково
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Рубин-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Даугава» Рига (2003)
Футбольные функционеры России